Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alicia Molik et Lisa Raymond.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 2004
Sport en novembre 2004